Toponímia:
 Pope (Mississipí)
 Pope-Vannoy Landing, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Pope (Letònia), poble de Letònia.
 Biografies:
 Alexander Pope, (1688 -1744) poeta anglès
 Carly Pope (Vancouver, Colúmbia Britànica, 1980), actriu de cinema canadenca
 John Pope (1822 - 1892), oficial de carrera en l'exèrcit dels Estats Units i general de l'exèrcit de la Unió 
 Jordi Pope, o simplement Pope (Barcelona, 1953 - 2008), poeta català 
 Leroy Pope Walker (Huntsville, Alabama, 1817 - 1884), polític sudista 
 Ronald Pope (Derbyshire, 1920-1997), pintor i escultor anglès va viure gran part de la seva vida a Melbourne